Jan XII – papież 955 – 964
 Jan XII – patriarcha Konstantynopola 1294 – 1303